Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Głotow – ukraiński literaturoznawca, dziennikarz
 Władimir Głotow – rosyjski piłkarz